Епархия Сан-Пабло () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сан-Пабло, Филиппины. Епархия Сан-Пабло входит в митрополию Манилы. Кафедральным собором епархии Сан-Пабло является церковь святого Павла

История 
28 ноября 1966 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Ecclesiarum per ampla, которой учредил епархию Сан-Пабло, выделив её из епархии Липы (сегодня — Архиепархия Липы).

Ординарии епархии 
 епископ Pedro Bantigue y Natividad (26.01.1967 — 12.07.1995);
 епископ Francisco San Diego (12.07.1995 — 28.06.2003);
 епископ Leo Murphy Drona (14.05.2004 — 25.01.2013); 
 епископ Buenaventura Malayo Famadico (25.01.2013 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3.
 Булла Ecclesiarum per ampla

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин